By the Wayside – wiersz angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowany w tomiku Poems and Ballads. Third Series, wydanym w Londynie w 1889 roku przez spółkę wydawniczą Chatto & Windus. Utwór składa się ze strof pięciowersowych. Zawiera wiele przykładów aliteracji: Wise and sweet his smile, that falters not nor flutters,/Glows, and turns the gloom to gold; But with softer still and sweeter salutation/Shine my smaller friend's on me.

Summer's face was rosiest, skies and woods were mellow,
Earth had heaven to friend, and heaven had earth to fellow,
When we met where wooded hills and meadows meet.
Autumn's face is pale, and all her late leaves yellow,
Now that here again we greet.

Wan with years whereof this eightieth nears December,
Fair and bright with love, the kind old face I know
Shines above the sweet small twain whose eyes remember
Heaven, and fill with April's light this pale November,
Though the dark year's glass run low.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
Utwory poetyckie Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1889